Одіа́р () — прізвище французького походження. Відомі носії:

 Жак Одіар ( 1952) — французький сценарист, кінорежисер, син Мішеля Одіара.
 Мішель Одіар (1920–1985) — французький сценарист, письменник, кінорежисер, батько Жака Одіара.

Французькі прізвища